Ligure, la moderna lingua ligure
aggettivo riferito alla Liguria aggiunto ad alcuni toponimi di comuni del novese (AL) e dell'oltregiogo in seguito al passaggio dalla Liguria al Piemonte determinato dal decreto Rattazzi del 1859 e di alcuni comuni della Liguria.
Mar Ligure,  mare che bagna Italia, Francia e Principato di Monaco
Antico Ligure, la lingua degli antichi Liguri
TEE Ligure, una relazione ferroviaria Milano-Marsiglia-(Avignone) e viceversa